Alexander De Croo (1975), Belgisch politicus
Herman De Croo (1937), Belgisch voormalig liberaal politicus